XI Средиземноморские игры проводились в Афинах с 28 июня по 12 июля 1991 года. Соревнования проходили по 24 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 28 июня 1991 года в Афинах. Игры открыл президент Греции Константинос Караманлис.

В играх приняли участие 2762 спортсменов — 2176 мужчин и 586 женщин из 18 стран.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 168 медалей, из которых 67 золотых, 49 серебряных и 52 бронзовых.

Из 18 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 14 государств.

Ссылки 
 MEDITERRANEAN GAMES
 XI Средиземноморские игры

1991
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Июнь 1991 года
Июль 1991 года